20-а династия на Древен Египет управлява по времето на Новото царство 1186 – 1069 пр.н.е. Периода е характерен с постепенен цялостен упадък на Египетската държава, отслабване на централната власт и засилване на икономическата политическата роля на жреците. Съвпада с кризата съпътстваща прехода от късно-бронзовата към ранно-желязната епоха.

Фараони на 20-а династия